Kölsch (« colognais », en dialecte de Cologne) peut désigner :
 Une bière produite à Cologne,
 Une langue, parlée à Cologne et ses environs, connue aussi sous le nom de francique colognais.
  danois.